Prinsesse Estelle af Sverige (Estelle Silvia Ewa Mary; født 23. februar 2012 i Solna, Sverige) er svensk prinsesse og hertuginde af Östergötland. Hun er datter af kronprinsesse Victoria af Sverige og prins Daniel af Sverige. Hun er nr. 2 i arvefølgen til den svenske trone efter sin mor og før sin lillebror, prins Oscar.

Fødsel, navngivning og dåb 

Den nye prinsesse kom til verden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Ved fødslen kl. 04.26 var hun 51 cm lang og vejede 3280 gram. Fødslen blev traditionen tro markeret med salut fra Skeppsholmen i Stockholm kl. 12.

Den 24. februar offentliggjorde statschefen (kong Carl 16. Gustav af Sverige) hendes navne og titel som hertuginde på et statsrådsmøde på Stockholm Slot

Prinsesse Estelle blev døbt i Slottskyrkan i Stockholm den 22. maj 2012 kl. 12. Hun blev døbt af ærkebiskoppen af Uppsala, Anders Wejryd.

Prinsesse Estelle har fem faddere :
 Kong Willem-Alexander af Nederlandene
 Kronprins Haakon af Norge
 Kronprinsesse Mary af Danmark
 Prins Carl Philip af Sverige
 Anna Westling Söderström, prins Daniels søster.

Navne 
 Estelle. Estelle Bernadotte var gift med prinsessens slægtning grev Folke Bernadotte.
 Silvia er hendes mormors navn.
 Ewa er hendes farmors navn.
 Mary er hendes fadder  kronprinsesse Marys navn.

Uddannelse 
Den 25. august 2014 begyndte prinsesse Estelle førskole på Äventyret førskole i Danderyd Kommune i Stockholm.
Hun begyndte på Campus Manila Skole i september 2018.

Titler, ordner og dekorationer 
Hendes kongelige højhed Prinsesse Estelle af Sverige, hertuginde af Östergötland.

Svenske ordner og dekorationer 
  Medlem og Kommandør af Royal Academy.Maj:ts orden (Serafimerorden) Beregnet ud fra fødslen, men fik insignier ved sin dåb (23. februar 2012)
  Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken II (15 september 2013)

Anetavle

Referencer 

Huset Bernadotte
Prinsesser fra Sverige
Hertuginder af Östergötland